Die R600 ist eine Fernstraße föderaler Bedeutung in Russland. Sie verbindet die Fernstraßen M7 Wolga (Zweigstrecke von Wladimir nach Iwanowo) und M8 Cholmogory (Zweigstrecke von Jaroslawl nach Kostroma).

Die Straße erhielt die Nummer R600 im Jahr 2010. Zuvor trug sie die Nummer A113. Bis in die 1990er-Jahre gehörten auch die Zweigstrecken der M7 und M8 nach Iwanowo (Länge 106 km) und Kostroma (76 km) zur A113.

Verlauf 
Oblast Iwanowo
0 km – Iwanowo
28 km – Furmanow
47 km – Priwolschsk
Oblast Kostroma
60 km – Wolgoretschensk
100 km – Kostroma

Einzelnachweise 

Fernstraße in Russland
Straße in der Oblast Jaroslawl
Straße in der Oblast Kostroma
Straße in der Oblast Iwanowo
Straße in der Oblast Wladimir
R Russland600